Singel vid Brasil Open 2008

Guillermo Cañas var regerande mästare, men valde att inte delta detta år.

Nicolás Almagro vann i finalen med 7-6 (4), 3-6, 7-5, mot Carlos Moyá.

Seedning

  Carlos Moyá (Final)
  Nicolás Almagro (Mästare)
  Igor Andrejev (Första omgången)
  Potito Starace (Första omgången)

<li> Filippo Volandri (Kvartsfinal)
<li> Agustín Calleri (Första omgången)
<li> José Acasuso (Första omgången)
<li> Albert Montañés (Andra omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar
Lottning
Lottning kval

Singel